Ossa – w mitologii greckiej uosobienie pogłoski
 OSSA – Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii
 OSSA – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury
 OSSA – Ośrodek Szkolenia Specjalistów Artylerii
 OSSA – ang. Organizational Systems Security Analyst, azjatycki program w zakresie bezpieczeństwa informacji

Miejscowości w Polsce i na Ukrainie

 Ossa – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Ossa – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Ossa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Kolonia Ossa – kolonia
 Ossa – wieś na Ukrainie

Geografia
 Ossa – góra w Grecji
 Ossa – góra na Tasmanii
 Ossa – rzeka w północnej Polsce, prawy dopływ dolnej Wisły